Podlug je lahko:
 Podlug, Sanski Most (Bosna in Hercegovina)
 Podlug, Benkovac (Hrvaška)